Потоси () — гора, находящаяся в округе Кларк, штат Невада, США. Является одной из шести гор, окружающих Лас-Вегас. Находится примерно в 50 км к юго-западу от Лас-Вегаса. 

Гора является местом гибели рейса «TWA Flight 3» 16 января 1942 года. Все 22 человека, находившиеся на борту самолёта погибли, включая актрису Кэрол Ломбард.

Примечания 

Горы Невады
География округа Кларк (Невада)